

Musica 
Heal – album dei Sacred Reich del 1996
 Heal – traccia dell'album Turnaround dei Westlife del 2003
Heal – album dei Disbelief del 2010
Heal – album di Loreen del 2012

Persone 
Shane Heal – allenatore di pallacanestro ed ex cestista australiano